Ha debuttato al cinema nel 2006 con il film La mia super ex-ragazza nella parte di una giovane Uma Thurman.

Filmografia parziale 
La mia super ex-ragazza (2006)

Collegamenti esterni